Idrissa Traoré peut désigner :
 Idrissa Traoré, un juge burkinabè ;
 , un joueur ivoirien de football né en 1992 ;
 , un joueur international malien de football né en 1990 ;
 , un joueur international malien de football né en 1991 ;
 Idrissa Traoré, un arbitre malien de football.

Traoré